De Europese kampioenschappen mountainbike 2006 waren de zestiende editie van de Europese titelstrijd, en werden gehouden in Chies d'Alpago, Italië, van vrijdag 28 juli tot en met zondag 30 juli 2006. Het toernooi begon met de teamestafette, gevolgd door de cross country race voor junioren en beloften (zaterdag) en de eliterenners (zondag). De andere MTB-disciplines – Marathon, Trials, Four Cross en Downhill – maakten geen onderdeel uit van de Europese titelstrijd, zoals in 2003 en 2004.

Programma

Mannen

Junioren (U21)
(complete uitslag)

Beloften (U23)

Senioren (Elite)

Vrouwen

Junioren (U21)

Beloften (U23)

Senioren (Elite)

Teamestafette
4x6,5 km

Medaillespiegel 

2006
Mountainbike in 2006
Wielerwedstrijd in Italië
Mountainbike 2006
Sport in Veneto
Belluno (provincie)